La Vision du chandelier et des oliviers est une parabole de l'Ancien Testament. Elle est citée dans le livre de Zacharie. Elle parle de la lumière spirituelle.

Texte 
Livre de Zacharie, chapitre 4:

« L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier; et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: Que signifient ces choses, mon seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: Non, mon seigneur. Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle! La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront; et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis: Que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole, et je lui dis: Que signifient les deux rameaux d'olivier, qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit: Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis: Non, mon seigneur. Et il dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. »

Traduction d'après la Bible Louis Segond.

Interprétation chrétienne 

Cette parabole porte sur la lumière qui doit régner dans l'Église à travers la bonté et l'amour d'après le théologien Edward Mitchell. Au sens historique, cette métaphore est l'annonce de la réparation du Temple de Jérusalem par Zorobabel. Mais la pierre principale fait référence aussi au Christ qui va venir réparer spirituellement l'Église. Dans le deuxième livre de Samuel, il est écrit: « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel! L'Éternel éclaire mes ténèbres » (); et Jésus dira à ses disciples: « Vous êtes la lumière du monde » lors du Sermon sur la montagne .

Références 

Parabole de l'Ancien Testament